Петрос ди Саргис Гиланенц (Пётр Гиланский, Пётр Сергеев; ; ?, Новая Джульфа — 1724, Решт) — армянский коммерсант, меценат; деятель национально-осободительного движения.

Биография 
Занимался коммерческой деятельностью в России, странах Ближнего и Среднего Востока, в Западной Европе; часть средств отдавал делу освобождения Армении от иноземного ига.

В 1716 г. помог Гукасу Ванандеци организовать в Амстердаме типографию по изданию книг на армянском языке.

Во время персидского похода русской армии финансировал формирование в Астрахани первого армянского кавалерийского отряда и возглавил его. В составе русских войск с июля 1722 г. отряд находился в походе, 23 августа 1722 г. вошёл в Дербент. В 1723 г. у города Решт Петрос Гиланенц возглавил эскадрон, образовавшийся при объединении с отрядами Айваза Абрамова и Мхитара Ахиджаненци.

Погиб в сражении при штурме Решта.

Сочинения 
В 1722—1723 годах вёл дневник о взятии афганцами Исфахана, на джульфинском диалекте армянского языка. Содержание в русском переводе (Петрос Гиланенц владел русским, а также рядом европейских языков) передавал в Астрахань брагидиру Левашеву; подлинник был доставлен в Астрахань вардапету Минасу, архиепископу живших в России армян. Впервые издан в 1863 году Г. Ахвердяном.

Примечания

Ссылки 
 

Хронисты
Персоналии:Армения
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах